Calamoceras är ett släkte av nattsländor. Calamoceras ingår i familjen Calamoceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Calamoceras